Vespucio Norte puede referirse a:

Autopista Vespucio Norte Express, vía expresa de Santiago de Chile; 
Parque Américo Vespucio Norte, calle de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile; 
Parque Vespucio Norte, área verde de las comunas de Conchalí y Recoleta, en Santiago de Chile; o
Vespucio Norte, estación ferroviaria del metro de Santiago de Chile.